Un croft est une parcelle de terre arable en Écosse.

Patronyme 
 William Croft (1678-1727) est un compositeur anglais; 
 Herbert Croft (1751-1816) est un écrivain britannique; 
 Henry Croft (1856-1917) est un homme d'affaires canadien et britannique; 
 Henry Page Croft (1881-1947) est un homme politique britannique; 
 Andrew Croft (1906-1998) est un militaire et explorateur britannique; 
 Mary Jane Croft (1916-1999) est une actrice américaine; 
 Douglas Croft (1926-1963) est un acteur américain; 
 Esther Croft (née en 1945) est une nouvelliste québécoise; 
 José Pedro Croft (né en 1957) est un artiste plasticien portugaus;
 June Croft (née en 1963) est une nageuse britannique; 
 Annabel Croft (née en 1966) est une joueuse de tennis britannique; 
 Marie-Chantal Croft (née en 1970) est une architecte québécoise; 
 Gary Croft (né en 1974) est un footballeur anglais; 
 Tom Croft (né en 1985) est un joueur de rugby anglais; 
 David Croft (né en 1979) est un joueur de rugby australien; 
 Jamie Croft (né en 1981) est un acteur australien; 
 Lora Croft (née en 1981) est une actrice pornographique hongroise; 
 Lee Croft (né en 1985) est un footballeur anglais; 
 Ruth Croft (née en 1989) est une athlète néo-zélandaise spécialiste du trail;

Fiction 
 Lara Croft est un personnage de fiction, héroïne de la série de jeux vidéo Tomb Raider.

Toponyme 

  est un village du Cheshire.
 Croft est un village du Leicestershire.
 Croft est un village du Lincolnshire.
 Circuit de Croft est un circuit de course automobile situé près de Dalton-on-Tees au North Yorkshire, en Angleterre .

Homonymie de patronyme